Грюйер () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Бюль.

Округ входит в кантон Фрибур. Занимает площадь 489,84 км². Население 56 622 человека (на 31 декабря 2019 года).

Коммуны округа

См. также 
 Грюйер (сыр)

Примечания

Литература 
 

Округа кантона Фрибур